La Corona Alta, cim del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 La Corona (Bellver de Cerdanya), muntanya a Ordèn (Bellver de Cerdanya)
 La Corona (Montsec), cim al Montsec d'Ares (Noguera)
 La Corona (Sant Quirze Safaja), masia de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 La Corona (Siall), cim a la carena d'Estadella, a Isona (Pallars Jussà)